

Cinema 
 Good Vibes – serie televisiva filippina
 Good Vibes – serie televisiva statunitense

Musica 
 Good Vibes – album di Gary Burton del 1970
 Good Vibes – album dei The Natural Four del 1970
 Good Vibes – album di Johnny Lytle del 1982
 Good Vibes – singolo di Nadav Guedj del 2015
 Good Vibes – singolo di Chris Janson del 2019
 Good Vibes – album di Benji & Fede del 2019
 Good Vibes – singolo di Nayt del 2019